GFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Togiak Fish (Alaska) (Stati Uniti)